

Hydronymes 
 la Salanfe est un cours d'eau affluent au Rhône dans le canton du Valais en Suisse.

 le lac de Salanfe est un lac de retenue de Suisse, situé dans le canton du Valais à une altitude de 1970 mètres, au pied des dents du Midi.